Reinganum ist der Familienname folgender Personen:
 Jennifer Reinganum, US-amerikanische Ökonomin
 Lemle Moses Reinganum (1666–1724), kurpfälzischer Hofjude
 Maximilian Reinganum (1798–1878), deutscher Jurist, Politiker und Publizist
 Maximilian Reinganum (Physiker) (1876–1914), deutscher Physiker
 Hermann Reinganum (1803− ?), deutscher klassischer Philolog, Archäolog und Autor